Nivea est originellement une déclinaison (notamment le nominatif féminin singulier) d'un adjectif latin signifiant « neigeux, de neige, blanc comme la neige ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie le mot nivea est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Culture et société 
 Nivea est une marque allemande de crème hydratante, créée en 1911.

Anthroponyme 
Nivea ou Nívea est un prénom féminin, notamment porté par :
 Nivea Hamilton (1982-) ou simplement Nivea, une chanteuse américaine de R'n'B ;
 Nívea Maria (1947-), une actrice brésilienne ;
 Nivea Smith (1990-), une athlète bahaméenne ;
 Nívea Soares (1976-), une chanteuse, compositrice, pasteure et animatrice de télévision brésilienne ;
 Nívea Stelmann (1974-), une actrice brésilienne.

Toponyme 
 Le mont Nivea est le point culminant de l'île du Couronnement et des îles Orcades du Sud (Antarctique).

Épithète spécifique